Erwin Hoffer (né en 1987), footballeur autrichien ; 
 Marcel Hoffer (1916-1979),  homme politique français ; 
 Paul Höffer (1895-1949), compositeur allemand.

Patronyme allemand